Anne Neville, född 11 juni 1456 på Warwick Castle, död 6 mars 1485, engelsk drottning 1483-1485, gift med Rikard III av England. Hon var dotter till Rikard Neville, earl av Warwick och Anne Beauchamp.

Barndom 
Genom hela sitt korta liv kom Anne Neville att användas som en bricka i det politiska spelet. Hon tillbringade en stor del av sin barndom på Middleham Castle, en av faderns egendomar, där hon och den äldre systern Isabella kom i kontakt med hertigen av Yorks yngre söner. De skulle komma att spela avgörande roller i båda systrarnas öden.

Prinsessa av Wales 

Vid fjorton års ålder blev hon bortlovad till Edvard, prins av Wales, Henrik VI:s arvtagare. Annes far, som var missnöjd med det han hade fått i gengäld för att hjälpa Edvard IV av England till tronen, hade bytt sida och allierat sig med Margareta av Anjou, Henrik VI:s drottning. Margareta hyste misstankar kring Warwicks motiv, särskilt som Annes syster, Isabella, hade gift sig med den regerande kungens bror, George, hertig av Clarence. Det är inte säkert att någon formell vigsel ägde rum mellan Anne och Edvard, men de blev antingen vigda eller formellt trolovade (vilket var juridiskt likvärdigt) på slottet i Amboise i Frankrike, troligtvis 13 december 1470. 

Earlen av Warwick, som hade skickats till England av Margareta för att återinsätta Henrik på tronen, lyckades med uppgiften, men besegrades och dödades i strid några månader senare. Anne återvände till England med sin nye make och svärmor och fann att hon var faderlös.

Vid Edvards död i slaget vid Tewkesbury 4 maj 1471 blev femtonåriga Anne änka, vilket ledde till osämja mellan medlemmar i huset York. Det finns en berättelse om hur kung Edvards yngre bror, Rikard av Gloucester, fann henne arbeta som tjänare i London. Oavsett om det ligger någon sanning i det, så kan det ha varit så att Rikards vilja att gifta sig med henne bottnade i barndomskärlek och att Clarences önskan att stoppa ett sådant äktenskap grundades i att han ville bli ensam arvtagare till Nevillesystrarnas titlar och ägor (varav en stor del kom från deras mor, Anne Beauchamp).

Hertiginna av Gloucester 

Vigseln mellan Anne Neville och Rikard, hertig av Gloucester, ägde rum 12 juli 1472 i Westminster Abbey, och de bosatte sig i det välbekanta Middleham Castle, då Rikard hade utsetts till Governor of the North å kungens vägnar. De fick bara ett barn, Edvard, född på Middleham omkring 1473. Annes hälsa var aldrig god.  Hon led troligtvis av tuberkulos.

Drottning av England 

9 april 1483 avled Edvard IV och efterträddes av sin äldste son, Edvard V av England. 25 juni 1483 förklarades Edvard V och hans syskon illegitima i Titulus Regius, vilket ledde till att Rikard ärvde tronen som Rikard III och Anne kröntes till drottning och sonen blev prins av Wales. Men Edvard av Middleham dog plötsligt 9 april 1484 på Sheriff Hutton, då hans föräldrar inte var där. Efter förlusten adopterade Anne sin systerson Edvard, earl av Warwick, och Rikard gjorde honom till sin arvtagare.

Det ryktades efter sonens död att Rikard planerade att skilja sig från Anne och gifta sig med sin brorsdotter Elizabeth av York, men det finns knappt några bevis för och inga alls för det senare ryktet att han skulle ha förgiftat hustrun. Anne dog 16 mars 1485, 28 år gammal, troligtvis av tuberkulos, i Westminster Abbey, där hon sedan begravdes.

Anfäder

Referenser  

 

Personer i Rosornas krig
Anne Neville
Huset Lancaster
Huset York
Födda 1456
Avlidna 1485
Kvinnor
Personer från Warwick